El encierro es un modo de privación de la libertad en el que un ser permanece, voluntaria u obligadamente, dentro de un recinto cerrado.

Puede referirse a:
 El encierro obligado es un forma de castigo común en muchas sociedades; la forma más generalizada de encierro legal es la prisión.
 El encierro voluntario es utilizado por las personas que lo hacen como forma de manifestación o bien ser usado como forma de protección.
 Una forma de contención de animales en ganadería, con objeto de crianza o protección.
 Un encierro de toros, tradición de origen ibérico.